Святогірська вулиця — вулиця в Самарському районі Дніпра в місцевості Рибальське, Ксенівці.

Вулиця починається від Томської вулиці; йде на схід; переходить шляхопроводом на залізницею й закінчується на Гайовій вулиці.

Довжина вулиці — 2000 метрів.

До 2016 року існувала радянська назва — Червоногірська вулиця.

Перехрестя 

 Томська вулиця
 Томський провулок
 вулиця Наставників
 Кокчетавська вулиця
 Виставкова вулиця
 вулиця Гречихіна
 Порт-Артурський провулок
 В'язовий провулок
 Порт-Артурська вулиця
 вулиця Бехтерева
 Гайова вулиця

Будівлі 

 група магазинів у районі залізничної платформи «Ксенівка»

Транспорт 
Святогірською вулицею курсують автобуси: 

 № 54 проспект Яворницького - вулиця Бехтерева, 
 № 201 Успенська площа - село Олександрівка, 
 №262 вулиця Князя Володимира Великого - Соколове - Новоселівка - Піщанка - Автостанція Новомосковськ-1, 
 № 10001 Дніпровський автовокзал - Іларіонове - Синельникове - Васильківка - Покровське.

Джерела 

 Святогірська вулиця

Примітки 

Рибальське
Вулиці Самарського району
Автошлях Т 0401 у Дніпрі